Ciocârlia (Constanța) ;
 Ciocârlia (Ialomița) ;

Voir aussi 

 Fanfare Ciocărlia